Sablons (Gironde)
 Sablons (Isère)